Васи́лий Васи́льевич Херсо́нский () — русский , профессор.

Учился в Московской славяно-греко-латинской академии, затем (с 1809 года) — в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1814 году окончил академию магистрантом.

Был бакалавром по классу всеобщей гражданской истории в Московской духовной академии. В преподавание истории, по отзыву ревизора (Филарета), вводил философско-историческое направление. В 1818 году был утверждён в звании ординарного профессора академии и в том же году был произведён в чин надворного советника.

С 1822 года начал служить в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Как член особой комиссии при московском архиве принимал участие в издании IV и V томов «Собрания Государственных грамот и договоров». Им были издан перевод сочинения немецкого проповедника Цолликофера: «Возношение души к Богу, или благочестивые размышления человека-христианина, способствующие к ежедневному испытанию и назиданию самого себя» (, 1825).

Литература 
 
 

Выпускники Славяно-греко-латинской академии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Профессора Московской духовной академии